Glammsee kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Glammsee (Warin) – sjö i Landkreis Nordwestmecklenburg i Mecklenburg-Vorpommern, 
 Glammsee (Witzin) – sjö i  Landkreis Ludwigslust-Parchim i Mecklenburg-Vorpommern,